Komodziński –  polskie nazwisko. Według danych z lat 90 XX wieku nazwisko to nosiło 272 Polskich obywateli zarejestrowanych w rejestrze PESEL.

Znane osoby noszące nazwisko Komodziński:
 Jan Komodziński – podczaszy kamieniecki w latach 1699-1725/1726.
 Krzysztof Komodziński – doktor nauk w specjalności nauk chemicznych.

Przypisy